Korita so lahko:

Naselje

Slovenija 

 Korita, Občina Idrija
 Korita, Občina Trebnje
 Korita na Krasu, Občina Miren - Kostanjevica

Tujina 

 Korita, Občina Bileća, Bosna in Hercegovina
 Korita, Občina Bijelo Polje, Črna gora
 Korita, Občina Lipik, Hrvaška
 Korita, Občina Mljet, Hrvaška
 Korita, Občina Otok, Hrvaška
 Korita, Občina Rakovica, Hrvaška

Vodotoki in soteske 

 Korita, pritok Save Bohinjke
 korita Mostnice, soteska potoka Mostnica - pritok Save Bohinjke
 korita Tolminke /Tolminska korita, soteska potokov Tolminke in Zadlaščice - pritoka Soče
Korita Mlinarice, Trenta
 Korita Soče pri Kršovcu, Bovec
 Mala korita Soče, Soča
 Velika korita Soče, Lepena
 Korita v Parku Škocjanske jame (Velika dolina)

Glej tudi 

 Korito
Soteska
Soteska Koritnice